Старый замок Каменца-Подольского () — средневековый замок города Каменец-Подольский, один из исторических памятников Украины.

История 

Замок предположительно существовал ещё во времена Киевской Руси (как детинец древнерусского града), однако каменный замок построили литовские князья Кориатовичи.
С 1362 по 1434 года крепость в комплексе с оборонными сооружениями города стала главным форпостом литовской, а с 1434 по 1793 года — польской власти в Подолье, и играла значительную роль в отражении турецко-татарских походов на Запад.

Крепость в Каменце-Подольском впервые упоминается в 1374 году в грамоте князя Юрия Кориатовича (одного из четырёх братьев Кориатовичей, которые владели Подольем). В то время башни и стены были уже каменными и частично деревянными. Крепость находилась у входа в город, к которому вел узкий 9-метровый перешеек, и была его надёжной защитой (город располагался в петле речки Смотрич). Именно при Кориатовичах город стал столицей края (и удельного княжества), а крепость — стратегическим оборонным пунктом.

В XV в. край был захвачен поляками. Польские князья Бучацкие выманили литовского воеводу Довгерда на переговоры и, пленив его, захватили Каменецкую крепость и контроль над городом. Позже они продали его королю, и Каменец-Подольский стал центром воеводства, важным пограничным форпостом обороны Речи Посполитой, «крайним бастионом христианства». По описи 1492 года замок состоял из башен и каменных стен с двумя воротами на юг и север. Примыкавший к замку двор был обнесён деревянной стеной с обустроенными в ней «клетями». В середине XVI в. все деревянные укрепления крепости под руководством зодчего Иова Брейтфуса были заменены каменными. С этого времени замок приобрёл свой современный вид. Крепость является вытянутой формы многоугольником. Она обнесена высокими стенами с башнями на каждом углу. Слева от восточных ворот находится Папская башня, за ней Колпак, Тетчинска башня, башня № 8 Ляцкая, Дневная башня, Новая западная башня, Малая западная башня, Рожанка, Комендантская башня, Башня Лянцкоронская, Чёрная башня (фундамент), Новая восточная. Около речки находится башня Водная.

В 1672 году город Каменец-Подольский захватила турецкая армия.
С тех пор замковый мост начали называть «турецким». В конце XVII века замок вернулся Польше, а немного позже при разделе Речи Посполитой — отошёл к Российской империи.
В XIX веке Каменец-Подольский замок утратил военное значение.

В 1928 году крепость стала республиканским заповедником, а в 1937 году в ней был организован музей-заповедник.
На данный момент вместе с кафедральным костёлом и городской ратушей относится к главным достопримечательностям города.

В Каменец-Подольской крепости томился в заточении предводитель крестьянского движения Устим Кармелюк.

2 августа 2011 года из-за неблагоприятных погодных условий Новая западная башня была частично разрушена.

В Каменец-Подольском замке проводились съёмки следующих фильмов:
 Комиссар
 Старая крепость
 Тарас Бульба — кадры штурма крепости.

Галерея

См. также 
 Руська брама

Примечания

Литература 
 Станіславська Л. Стара фортеця. — Кам’янець-Подільський, 2002. — 56 с.
 Пламеницька О. Кам’янець-Подільський. — Київ: Абрис, 2004. — 255 с.
 Будзей О. Вулицями Кам’янця-Подільського. — Львів, 2005. — С. 89—97.
 Седак О. Кам’янець-Подільський замок // 100 найвідоміших шедеврів України. — К.: Автограф, 2004. — С. 273—279.
 Владимир Беляев - "Старая крепость"

Ссылки 
 Каменец-Подольский Старый замок. 
 Кам'янець-Подільська фортеця. PDF-путівник 
 Веб камера.

Здания и сооружения Каменца-Подольского
Замки и дворцы Хмельницкой области
Крепости Украины
История Каменца-Подольского
Замки Украины